{{Infobox Joueur de volley-ball
 | nom               = Jérémy Hilaire
 | image             = 
 | taille image      = 
 | légende           = 
 | nom de naissance  =  
 | nationalité       = 
 | date de naissance = 
 | lieu de naissance = 
 | date de décès     = 
 | lieu de décès     = 
 | taille            = 
 | poids             = 
 | surnom            = ''Jerem | hauteur attaque   = 
 | hauteur contre    = 
 | latéralité        = Droitier
 | club actuel       =  Volley-Ball arlésien
 | numéro en club    = 
 | position          = Central
 | club junior       = 
 | club              = 
 | équipe nationale  = 
 | club entraîneur   = 
}}Jérémy Hilaire est un joueur français de volley-ball né le . Il mesure  et joue central. 
Clubs

PalmarèsCoupe de France (1)'''
Vainqueur : 2007

Article connexe

Liens externes

Naissance en avril 1983
Joueur français de volley-ball
Joueur du Stade Poitevin Volley-Ball
Joueur de l'AS Cannes Volley-ball
Joueur de l'Avignon Volley-Ball
Joueur du Chaumont Volley-Ball 52